Бінарний (, ) — подвійний, двоїстий, той, що складається з двох частин.

 Бінарні сплави — сплави з двох компонентів (металів, або металу і неметалу).
 Бінарні сполуки 
 Бінарна суміш вугілля
 Бінарна система (; ) — система, що складається з двох частин, елементів, напр. з нафти і вільного газу.
 Бінарна операція або бінарний оператор — математичний об'єкт, що складається з двох величин і певної дії над ними.
 Бінарний код

Див. також 
 Двійкова система числення
 Двійковий пошук

Література